Johannes Pistorius ist der Name folgender Personen:

* Johannes Pistorius (Pastor) (1528–1605), deutscher Pastor und Chronist
 Johannes IV. Pistorius (1516–1562), deutscher Zisterzienserabt, siehe Johannes IV. Beck
 Johannes Pistorius (Badminton) (* 1995), deutscher Badmintonspieler 
 Johannes Pistorius der Ältere (Niddanus; 1504–1583), deutscher Reformator und Superintendent  
 Johannes Pistorius der Jüngere (Niddanus; 1546–1608), deutscher Arzt, Historiker, Theologe und Politiker
 Johannes Pistorius Woerdensis (1499–1525), niederländischer evangelischer Märtyrer, siehe Jan van Woerden 

Siehe auch:
 Johann Pistorius